

Localidades em Portugal 
 Castelões (Chaves)
 Castelões (Fajozes)
 Castelões (Guimarães)
 Castelões (Penafiel)
 Castelões (Tondela)
 Castelões (Vila Nova de Famalicão)
 Castelões de Cepeda - freguesia no concelho de Paredes

Desambiguação